Xia Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xag Qu, vattendrag, Tibet, 
 Xar Qu, vattendrag, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar